Kuhlenberg steht für

 Kuhlenberg (Rothaargebirge), Berg Kuhlenberg bei Winterberg
 Kuhlenberg (Hänigsen), Anhöhe bei Hänigsen in der Region Hannover mit denkmalgeschützten Teerkuhlen, siehe Teerkuhlen am Kuhlenberg
 Kuhlenberg (Müsen), Bergwerks-Grube in Müsen (zu Hilchenbach), Betriebsabteilung der Grube Wilder Mann im nördlichen Siegerland, Südwestfalen, Nordrhein-Westfalen

Kuhlenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Hildegard Lena Kuhlenberg (* 1948), deutsche Schauspielerin